LAI (evt. med anden fordeling af store og små bogstaver) kan henvise til flere emner:

 Lai – en fransk/tysk musikstil fra det 13. og 14. århundrede
 11100 Lai – en asteroide, opdaget i 1995